Michael Edwards (1938-) est un poète britannique, élu à l'Académie française en 2013.
 Michael Edwards (1944-) est un acteur américain.
 Michael Edwards (1963-) est un sauteur à ski britannique mieux connu sous le nom d'Eddie "l'Aigle" Edwards.